

Patronyme 

 André Pernet (1894-1966), chanteur français (baryton-basse) ; 
 Diane Pernet (????- ), blogueuse de mode, journaliste et critique de mode internationale d’origine américaine basée à Paris ;
 Étienne Pernet (1824–1899), prêtre catholique français ;
 d’où la place Étienne-Pernet ( de Paris) ; 
 d’où le square de la place Étienne-Pernet ( de Paris) ;
 Grégory Pernet (1978- ), musicien auteur compositeur (contrebasse, chant, programmation, clarinette) français ;
  (1896–1973), nazi allemand ;
 Jean Pernet, père (1832-1896), rosiériste et un créateur de roses français ; 
 Joseph Pernet-Ducher (????- ), pépiniériste rosiériste français, fils de « Jean Pernet, père » ;
 Léonie Pernet (1989- ), musicienne électronique et chanteuse française ;
 Pierre Pernet (1931-1982), acteur français.

Toponyme 

 la place Étienne-Pernet ( de Paris) ; 
 le square de la place Étienne-Pernet ( de Paris).